Sigismund (ook Siegmund genoemd; 26 juli 1439 - slot Blutenburg, 1 februari 1501, ) uit het huis Wittelsbach was van 1460 tot aan zijn troonsafstand in 1467 hertog van Beieren-München.

Sigismund werd in 1439 als derde zoon van hertog Albrecht III en Anna van Braunschweig-Grubenhagen geboren. Van 1460 tot 1467 regeerde hij over het hertogdom Beieren-München, waarvan tot 1463 samen met zijn oudere broer Johan IV, die in dat 1463 overleed. In september 1467 trok hij zich ten gunste van zijn jongere broer Albrecht IV terug uit de regering en behield enkel Beieren-Dachau als  domein, dat na zijn dood weer aan Beieren-München toeviel.

Siegmund bevorderde kerken en kloosters en legde in 1468 de eerste steen voor de nieuwbouw van de Frauenkirche te München in gotische stijl op de plaats van haar romaans voorganger. De kunstzinnige hertog liet zijn residentie slot Blutenburg vergroten en hield pauwen en andere vogels op dit goed. Sigismund stierf op 1 februari 1501 en werd in het graf van keizer Lodewijk de Beier (zijn overoverovergrootvader) in de nieuw opgerichte Frauenkirche bijgesteld. Hij was nooit getrouwd, maar liet evenwel vier onechte kinderen na.

Referenties 
 
 , Der Tod der bayerischen Herzöge im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit 1347–1579. Vorbereitungen – Sterben – Trauerfeierlichkeiten – Grablegen – Memoria, München, 2005, pp. 227–231. 
 , Die Wittelsbacher. Eine deutsche Chronik – eine europäische Dynastie, Bern - München, 1979, pp. 132ff., 145, 277. 
 , Machtfelder. Herzog Albrecht IV. von Bayern (1447/1465–1508) zwischen Dynastie, Territorium und Reich, Wenen - e.a., 2015. 
 , , 34 (1892), pp. 282–284.
 , Herzog Sigmund, in  (edd.), Monachia: von Carl Theodor von Piloty im Münchner Rathaus, München, 2005, p. 121. 
 , art. Sigmund, in Neue Deutsche Biographie 24 (2010), pp. 361-362. 

Huis Beieren-München
Persoon in de 15e eeuw